Ибрагим Кутлуай (; р. 7 января 1974, Ускюдар, Стамбул) — турецкий профессиональный баскетболист (защитник), баскетбольный тренер и комментатор.
 Чемпион и обладатель Кубков Турции и Греции
 Победитель Евролиги 2001/2 в составе клуба «Панатинаикос» (единственный турецкий победитель Евролиги), серебряный призёр чемпионата Европы 2001 года в составе сборной Турции
 Участник матчей «Всех звёзд» ФИБА Европа (1997 и 2000), турецкой и греческой лиг
 Основатель баскетбольной Академии Ибрагима Кутлуая

Игровая карьера 
Ибрагим Кутлуай начал играть в баскетбол в юниорских командах стамбульского клуба «Фенербахче». Уже в 16 лет он начал появляться в основном составе клуба, в том числе в матчах европейских клубных турниров, а с 1994 года занял место в «основе», быстро став одним из полезнейших игроков на площадке. Он последовательно играл в нескольких возрастных составах юношеских сборных команд Турции. В 1991 году на чемпионате Европы среди кадетов (до 16 лет) он занял в составе турецкой команды 4-е место, а в 1996 году повторил этот результат с юношеской (до 22 лет) сборной, став попутно её лучшим бомбардиром с 22,3 очка за игру. К этому моменту к его услугам прибегла уже и взрослая сборная Турции, в составе которой он появился на чемпионате Европы 1995 года.

Кутлуай продолжал выступать за «Фенербахче» до 1999 года. За это время он успел поучаствовать в драфте НБА 1996 года (остался не выбранным), принять участие в матче «Всех звёзд» ФИБА Европа 1997 года и стать лучшим бомбардиром Евролиги 1998/99 годов (с 21,4 очка за игру — больше чем на очко опережая занявшего второе место Деяна Бодирогу).

В 1999 году Кутлуай перешёл из «Фенербахче» в ведущий клуб турецкой лиги «Эфес Пилсен». В его составе он стал одним из ключевых игроков, набирая по 15,3 очка и делая по 2,2 результативных передачи за игру Евролиги, и дошёл до Финала четырёх, заняв в итоге третье место. В 2000 году он вторично принял участие в матче «Всех звёзд» Европы. После этого сезона он подписал контракт с греческим клубом АЕК, став первым в истории турком в профессиональных чемпионатах Греции. В сезоне 2000/1 годов он выиграл с АЕКом Кубок Греции, был признан самым полезным игроком этого турнира и на следующий год перешёл в сильнейшую команду Греции — «Панатинаикос».

Летом 2001 года Кутлуай достиг высшего успеха как игрок сборной Турции. В родных стенах он завоевал с командой серебряные медали чемпионата Европы. На этом турнире он был одним из бесспорных лидеров сборной, принося ей за игру в среднем по 21,7 очка и делая по 2,2 перехвата. В последовавшем за этим регулярном сезоне в составе «Панатинаикоса» он стал первым (и на данный момент единственным) турецким баскетболистом, которому удалось выиграть Евролигу. Набирая в среднем за игру на протяжении турнира 10,7 очка, он стал лучшим бомбардиром греческого клуба в финальном матче с болонским «Киндером», принеся «Панатинаикосу» 22 очка. За последние 45 секунд финальной игры он набрал семь очков, включая трёхочковый бросок, решивший судьбу матча. В матче «Всех звёзд» греческой лиги он был назван самым полезным игроком и выиграл соревнование трёхочковых бросков. На следующий год он выиграл с «Панатинаикосом» чемпионат и Кубок Греции, после чего вернулся в Турцию — в ещё один стамбульский клуб «Улкер»

Выиграв в составе «Улкера» Кубок Турции, в сентябре 2004 года Кутлуай подписал договор на два года с клубом НБА «Сиэтл Суперсоникс», став четвёртым турецким игроком в лучшей баскетбольной лиге мира. Однако в НБА он не задержался: проведя в составе «Сиэтла» на площадке только 12 минут за 5 матчей и пропустив 21 игру из-за травмы колена, он вернулся в Европу, где доиграл сезон в составе «Панатинаикоса». За оставшуюся часть года он успел вторично выиграть с «Панатинаикосом» чемпионат и Кубок Греции, а затем вернулся в «Улкер», с которым провёл следующие два года, добавив к своим титулам ещё два звания чемпиона Турции.

В январе 2008 года Кутлуай покинул стамбульский клуб (к этому моменту объединившийся с его первой командой «Фенербахче») и вновь отправился в Грецию — теперь в ПАОК. Это было связано с тем, что по турецким законам профессиональный спортсмен, отработавший за границей три года, имеет право на сокращение срока обязательной военной службы. По окончании сезона он вернулся в Турцию, где провёл последний год профессиональной карьеры в команде «ИТУ».

Статистика выступлений

Сборная Турции

Европейские клубные турниры

Дальнейшая карьера 
Окончив профессиональную игровую карьеру, Кутлуай сотрудничает в качестве спортивного аналитика с турецким новостным каналом NTV. Он также уделяет внимание основанной им ещё в 2001 году баскетбольной академии.

Примечания

Ссылки 
 Баскетбольная академия Ибрагима Кутлуая 
 Профиль на сайте Евролиги 
 Профиль на сайте ФИБА Европа 
 Профиль на сайте ФИБА 

Баскетболисты Турции
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Улкер»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки БК ПАОК
Игроки сборной Турции по баскетболу